Municipio de Heidelberg puede hacer referencia a:

 Municipio de Heidelberg, condado de York (Pensilvania).
 Municipio de Heidelberg, condado de Berks (Pensilvania).
 Municipio de Heidelberg, condado de Lebanon (Pensilvania).
 Municipio de Heidelberg, condado de Lehigh (Pensilvania).